Вдохнове́ние — особое состояние человека, которое характеризуется высокой производительностью, огромным подъёмом и концентрацией сил человека. Как эмоциональный концепт это состояние является типичной чертой и составным элементом творческой деятельности. Нередко оно воспринимается как явление, существующее отдельно от своего носителя, которое приходит ему извне. Как дар высших сил, его уникальность объясняет редкость и кратковременность вдохновения, которое недоступно простому смертному, за исключением избранных.

Основой возникновения данного состояния является доминирующий очаг возбуждения в коре головного мозга, который подавляет другие активные центры. Очаги возбуждения являются следствием как реакции на внешние раздражители. Чаще всего, таких очагов несколько, так как человек воспринимает много разных объектов.

Описание 
Вдохновение — состояние наивысшего подъёма, когда познавательные и эмоциональные сферы человека соединены и направлены на решение творческой задачи. Человека в состоянии творческого вдохновения как бы несёт «поток», он не всё понимает в своих действиях, не всегда может сказать, сколько прошло времени (час, день, сутки). Нередко с пребыванием в состоянии творческого вдохновения связано и возникновение инсайтов (озарений).

Вдохновение также определяется как особое психическое состояние активизации всех эмоциональных и физических сил человека.

Человек, находящийся в состоянии творческого вдохновения, имеет сильное влияние на других людей, часто может убедить их, склонить к своему мнению, идее, повести за собой. Личностное свойство, предоставляющее возможность такого ситуативного влияния на других, связанного с личным вдохновением, называют харизмой.

Понять принцип вдохновения хотели еще в эпоху Античности. Древнегреческий философ Платон, размышляя об невероятном состоянии назвал его ex stasis – «выход за пределы себя», проникновение души человека в мир запредельных сущностей. Экстаз – слово, очень подходящее к субъективному переживанию вдохновения. Но также подходит и еще одно слово, являющееся прямым переводом платоновского термина – «исступление», состояние одержимости идеей, желанием творчества и жаждой жизни.

Французский писатель XIX века Альфред де Виньи писал: «Я свою книгу не делаю, она сама делается. Она зреет и растет в моей голове как великий плод».

Состояние вдохновения возникает у человека, страстно и упорно стремящегося к творческому решению поставленной задачи. 24 июня 1878 года П. И. Чайковский в письме к Н. Ф. фон Мекк заметил: Иногда вдохновение ускользает, не даётся. Но я считаю долгом для артиста никогда не поддаваться, ибо лень очень сильна в людях. Нет ничего хуже для артиста, как поддаваться ей. Ждать нельзя. Вдохновение это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, которые призывают её. Нужно, необходимо побеждать себя, чтобы не впасть в дилетантизм. В свою очередь В. Г. Белинский писал:Вдохновение не есть исключительная принадлежность художника: без него недалеко уйдёт и учёный, без него немного сделает даже и ремесленник, потому что оно везде, во всяком деле, во всяком труде

Состояние вдохновения характеризуется лёгкостью движения мысли и образов, их ясностью и полнотой, глубокими переживаниями. На фоне состояния вдохновения все познавательные процессы протекают особенно продуктивно.

Люди черпают вдохновение из различных источников. Таковыми могут быть поэзия, живопись, музыка, личное хобби, специальные тренинги, беседы и т. п.

Примеры вдохновения 

Вдохновение тесно связано с инсайтом, внезапным пониманием того, каким именно способом можно решить задачу или проблему. Данному состоянию, как правило, предшествует напряжённый поиск решения поставленной задачи. Пребывание в подобном состоянии может быть как кратковременным (минуты), так и протяжённым (несколько часов).

Описание состояния собственного вдохновения дал известный теоретик архитектуры, гуманист Леон-Баттиста Альберти (1404—1472) в трактате «О душевном спокойствии»:
Я имею обыкновение, главным образом по ночам, когда движения моей души побуждают меня беспокоиться и бодрствовать, исследовать и строить в уме неслыханные машины для передвижения и переноски, утверждения и укрепления вещей огромнейших и трудно представляемых. И кажется мне, что изобрёл я вещи редкие и достойные того, чтобы их запомнить. Иной же раз вместо исследований подобного рода я проектирую и строю некие сложнейшие здания и располагаю ордера и многочисленные колонны с различными капителями и не применявшимися доселе базами, связывая их по-новому и изящно с карнизами и полами.

Поэт А. С. Пушкин, по воспоминаниям современников, держал рядом со своей кроватью листы бумаги на случай внезапного вдохновения.

См. также 
 Инсайт
 Поток (психология)

Примечания

Литература 
 на русском языке

У М. Волошина в работе "Апофеоз мечты" приведено определение, данное А.С.Пушкиным "Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии" или в перефразировке "Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии" там же приводится источник. Речь велась об анализе понятий вдохновение и восторг.

 
 
 
 
 на других языках
 
 
 
 

Психология личности